«Гамбург II» — немецкий футбольный клуб из города Гамбург, выступающий в настоящий момент в Региональной лиге «Север». Является резервной командой клуба «Гамбург». Ни разу не принимал участие в третьей лиге, начиная с момента её основания в 2008 году.

Текущий состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#0B9952" align="left" |
|----- bgcolor="#0B9952"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#0B9952" align="left" |
|----- bgcolor="#0B9952"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#0B9952" align="left" |
|----- bgcolor="#0B9952"

Тренерский штаб

Примечания

Ссылки 
 
 

Футбольные клубы Германии
Резервные команды немецких футбольных клубов
ФК «Гамбург»